Села:
 Скибин — Вінницька область, Вінницький район
 Скибин — Київська область, Броварський район
 Скибин — Черкаська область, Уманський район